Охримовцы () — село,
Охримовский сельский совет,
Збаражский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122487250. Население по переписи 2001 года составляло 240 человек .

Является административным центром Охримовского сельского совета, в который
не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Охримовцы находится на правом берегу реки Гнезна Гнилая,
выше по течению на расстоянии в 3 км расположено село Черниховцы,
ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Жовтневое (Тернопольский район).

История 
 1478 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа I ст.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания